

Пейс — місто, штат Міссісіпі
 Пейс — переписна місцевість, штат Флорида